LʼAldosa steht für:

 L’Aldosa (Canillo), Dorf in der Gemeinde Canillo, Andorra
 LʼAldosa (La Massana), Dorf in der Gemeinde La Massana, Andorra